Guerino Siligardi (1924-2008) –  calciatore e allenatore di calcio italiano
 Luca Siligardi (1988) – calciatore italiano